Куниперт (660—700, ) — король лангобардов в 688—689 и 689—700 годах из .

Биография 
До восшествия на престол Королевства лангобардов Куниперт был правителем , которое он получил в 671 году.

С 688 года Куниперт был преемником своего отца Бертари на престоле Лангобардского королевства. Он воевал с арианскими повстанцами во главе с Алахисом, герцогом Тренто и Брешиа, с которым враждовал ещё его отец. После смерти короля Бертари началось новое восстание. Куниперт потерпел поражение и был сослан на остров на озеро Комо. Алахис вскоре потерял поддержку народа и в 689 году Куниперт вернул себе трон с помощью войск Пьемонта. Решающее  произошло возле Коронаты. В этой битве Алахис был убит.

Против Куниперта поднималось немало восстаний, в частности, выступление герцога Фриуля Ансфрида, которое было подавлено.

Король Куниперт умер в 700 году. Ему наследовал его сын Лиутперт.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Баварская династия
Герцоги Асти
Короли лангобардов
Правители Европы VII века
Персоналии Лангобардского королевства VII века